Selhausen bezeichnet
 Detlef Selhausen, ehemaliger deutscher politischer Beamter,
 Selhausen (Niederzier),  Ortsteil von Niederzier im Kreis Düren